Равни́нный (бывш. Посёлок отделения № 2 свх. «Красная Заря») — посёлок в Новоалександровском районе (городском округе) Ставропольского края России. Находился в составе муниципального образования «Сельское поселение Краснозоринский сельсовет» (упразднено ).

География 
Расстояние до краевого центра: 52 км. Расстояние до районного центра: 27 км.

История 
В 1972 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок отделения № 2 совхоза «Красная заря» переименован в Равнинный.

Население

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Библиотека. Открыта 8 октября 1970 года

Образование 
 Детский сад № 41 «Теремок». Открыт 18 августа 1986 года
 Основная общеобразовательная школа № 15. Открыта 15 сентября 1986 года.

Экономика 
 ОАО «Урожайное»

Археология 
В сентябре 2007 года в балке Твердова в карьере между хутором Родионов и посёлком Равнинный был найден почти полный скелет южного слона Archidiskodon meridionalis (Nesti), обитавшего в этих краях 1—1,8 млн лет назад. Эта находка относится к разряду уникальных, так как на тот момент в музеях мира хранилось всего 4 скелета ископаемых слонов этого вида.

Памятники 
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943, 1949 года

Кладбище 
Севернее посёлка расположено общественное открытое кладбище площадью 5970 м².

Примечания 

Населённые пункты Новоалександровского района